Snowflake (flocon de neige en français) peut faire référence à : 

 Snowflake, une ville de l'État américain d'Arizona ;
 Snowflake, un court-métrage sorti en 2014 ;
 Snowflake, une entreprise américaine de traitement de données ;
 Snowflake Airlines, une compagnie aérienne à bas cout du groupe Scandinavian Airlines System ;
 Snowflake, le gorille blanc, un film espagnol sorti en 2011 ;
 Fred "Snowflake" Toones (1906-1962), un acteur afro-américain ;
 Snowflakes, album de Noël de la chanteuse américaine Toni Braxton sorti en 2011 ;
 Génération Snowflake expression péjorative.